Dòcim de Macedònia, oficial de l'exèrcit de Macedònia 
 Dòcim o Docimi, jurista grecoromà